Pietz ist der Familienname folgender Personen:
 Amy Pietz (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Carl Matthias Aloys Pietz (1849–1881), deutscher Politiker
 Hans-Wilhelm Pietz (* 1956), deutscher evangelischer Theologe
 Pit-Arne Pietz (* 1969), Schweizer Schauspieler

Siehe auch:
 Piec
 Pietzmoor, benannt nach dem östlich des Moores gelegenen Hof Pietz, das größte zusammenhängende Moor in der Lüneburger Heide
 Pitz